Philomycus batchi är en snäckart som beskrevs av Branson 1968. Philomycus batchi ingår i släktet Philomycus och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
batchi